Obleganje Dunaja je ena od obeh bitk, v katerih so otomanske sile oblegale Dunaj:

 prvo obleganje Dunaja (1529)
 drugo obleganje Dunaja (1683)